Macomb (Illinois)
Macomb (Oklahoma)
Condado de Macomb

Desambiguações de topônimos